El término Aleksándrovka (, en moldavo: Alexándrovca) puede referirse a:

Para el equivalente en bielorruso, véase Aliaksándrawka (Аляксандраўка).

Alexándrovca, localidad de Moldavia.



Localidades 

Aleksándrovka (Sanninskoye, Blagovéshchensk, Bashkortostán), localidad del municipio de Sanninskoye del raión de Blagovéshchensk, en la república de Bashkortostán, en Rusia.
Aleksándrovka (Bedeyeva Poliana, Blagovéshchensk, Bashkortostán), localidad del municipio de Bedeyeva Poliana del raión de Blagovéshchensk, en la república de Bashkortostán, en Rusia.
Aleksándrovka (Kamyshlinka, Karmaskaly, Bashkortostán), localidad del municipio de Kamyshlinka del raión de Karmaskaly, en la república de Bashkortostán, en Rusia.
Aleksándrovka (Buzoviazy, Karmaskaly, Bashkortostán), localidad del municipio de Buzoviazy del raión de Karmaskaly, en la república de Bashkortostán, en Rusia.
Aleksándrovka (Meleúz, Bashkortostán), localidad del raión de Meleúz de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Aleksándrovka (Kletniá, Briansk), localidad del raión de Kletniá del óblast de Briansk, en Rusia.
Aleksándrovka (Pochep, Briansk), localidad del raión de Pochep del óblast de Briansk, en Rusia.
Aleksándrovka (Sudazh, Briansk), localidad del raión de Sudazh del óblast de Briansk, en Rusia.
Aleksándrovka (Unecha, Briansk), localidad del raión de Unecha del óblast de Briansk, en Rusia.
Aleksándrovka (Zúkovka, Briansk), localidad del raión de Zúkovka del óblast de Briansk, en Rusia.
Aleksándrovka (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Aleksándrovka (Ferzikovo, Kaluga), localidad del raión de Ferzikovo del óblast de Kaluga, en Rusia.
Aleksándrovka (Meshchovsk, Kaluga), localidad del raión de Meshchovsk del óblast de Kaluga, en Rusia.
Aleksándrovka (Yujnov, Kaluga), localidad del raión de Yujnov del óblast de Kaluga, en Rusia.
Aleksándrovka (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Aleksándrovka (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Aleksándrovka (Dmítriyev, Kursk), localidad del raión de Dmítriyev del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Konyshevska, Kursk), localidad del raión de Konyshevska del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Kórenevo, Kursk), localidad del raión de Kórenevo del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Brezhnevo, Kursk), localidad del municipio de Brezhnevo del raión de Kursk del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Novoposelenovka, Kursk), localidad del municipio de Novoposelenovka del raión de Kursk del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Lgov, Kursk), localidad del raión de Lgov del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Yastrebovka, Manturovo, Kursk), localidad del municipio de Yastrebovka del raión de Manturovo del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Zaoskole, Manturovo, Kursk), localidad del municipio de Zaoskole del raión de Manturovo del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Pérvaya Gostomlia, Médvenka, Kursk), localidad del municipio de Pérvaya Gostomlia del raión de Médvenka del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Nizhni Reutets, Médvenka, Kursk), localidad del municipio de Nizhni Reutets del raión de Médvenka del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Rylsk, Kursk), localidad del raión de Rylsk del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Sovetski, Kursk), localidad del raión de Sovetski del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Kirílovka, Sovetski, Kursk), localidad del municipio de Kirílovka del raión de Sovetski del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Sólntsevo, Kursk), localidad del raión de Sólntsevo del óblast de Kursk, en Rusia.
Aleksándrovka (Gátchina, Leningrado), localidad del raión de Gátchina del óblast de Leningrado, en Rusia.
Aleksándrovka (Kírovsk, Leningrado), localidad del raión de Kírovsk del óblast de Leningrado, en Rusia.
Aleksándrovka (Luga, Leningrado), localidad del raión de Luga del óblast de Leningrado, en Rusia.
Aleksándrovka (Tosno, Leningrado), localidad del raión de Tosno del óblast de Leningrado, en Rusia.
Aleksándrovka (Vyborg, Leningrado), localidad del raión de Vyborg del óblast de Leningrado, en Rusia.
Aleksándrovka (Novocherkútino, Dóbrinka, Lípetsk), localidad del municipio de Novosherkútino del raión de Dóbrinka del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Aleksándrovka (Srédniaya Matrionka, Dóbrinka, Lípetsk), localidad del municipio de Srédniaya Matrionka del raión de Dóbrinka del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Aleksándrovka (Krasnogorsk, Moscú), localidad del raión de Krasnogorsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Aleksándrovka (Mozhaisk, Moscú), localidad del raión de Mozhaisk del óblast de Moscú, en Rusia.
Aleksándrovka (Naro-Fominsk, Moscú), localidad del raión de Naro-Fominsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Aleksándrovka (Oziory, Moscú), localidad del raión de Oziory del óblast de Moscú, en Rusia.
Aleksándrovka (Lagovskoye, Podolsk, Moscú), localidad del municipio Lagovskoye del raión de Podolsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Aleksándrovka (Strelkovo, Podolsk, Moscú), localidad del municipio de Strelkovo del raión de Podolsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Aleksándrovka (Sérebrianye Prudy, Moscú), localidad del raión de Sérebrianye Prudy del óblast de Moscú, en Rusia.
Aleksándrovka (Ardátov, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Ardátov del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Bolshoye Boldino, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Bolshoye Boldino del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Bor, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Bor del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Bogoyavleniye, Dálneye Konstantínovo, Nizhni Nóvgorod), localidad del municipio de Bogoyavleniye del raión de Dálneye Konstantínovo del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Kuzutki, Dálneye Konstantínovo, Nizhni Nóvgorod), localidad del municipio de Kuzutki del raión de Dálneye Konstantínovo del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Gorodets, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Gorodets del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Kriukovka, Lukoyánov, Nizhni Nóvgorod), localidad del municipio de Kriukovka del raión de Lukoyánov del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Saldamanov Maidán, Lukoyánov, Nizhni Nóvgorod), localidad del municipio de Saldamanov Maidán del raión de Lukoyánov del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Pávlovo, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Pávlovo del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Semiónov, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Semiónov del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Sergach, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Sergach del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Séchenovo, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Séchenovo del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Vorotynets, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Vorotinets del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Voskresénskoye, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Voskresénskoye del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Aleksándrovka (Akbulak, Oremburgo), localidad del raión de Akbulak del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Aleksándrovka (Aleksándrovka, Oremburgo), localidad del raión de Aleksándrovka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Aleksándrovka (Asekéyevo, Oremburgo), localidad del raión de Asekéyevo del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Aleksándrovka (Buzuluk, Oremburgo), localidad del raión de Buzuluk del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Aleksándrovka (Grachovka, Oremburgo), localidad del raión de Grachovka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Aleksándrovka (Krasnogvardeiski, Oremburgo), localidad del raión Krasnogvardeiski del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Aleksándrovka (Matvéyevka, Oremburgo), localidad del raión de Matvéyevka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Aleksándrovka (Novosergíyevka, Oremburgo), localidad del raión de Novosergíyevka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Aleksándrovka (Saraktash, Oremburgo), localidad del raión de Saraktash del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Aleksándrovka (Békovo, Penza), localidad del raión de Békovo del óblast de Penza, en Rusia.
Aleksándrovka (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Aleksándrovka (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Aleksándrovka (Bézenchuk, Samara), localidad del raión de Bezenchuk del óblast de Samara, en Rusia.
Aleksándrovka (Bolshaya Glushitsa, Samara), localidad del raión de Bolshaya Glushitsa del óblast de Samara, en Rusia.
Aleksándrovka (Dujovnitskoye, Sarátov), localidad del raión de Dujovnitskoye del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Kinel-Cherkasy, Samara), localidad del raión de Kinel-Cherkasy del óblast de Samara, en Rusia.
Aleksándrovka (Kinel, Samara), localidad del raión de Kinel del óblast de Samara, en Rusia.
Aleksándrovka (Koshki, Samara), localidad del raión de Koshki del óblast de Samara, en Rusia.
Aleksándrovka (Krasnoarméiskoye, Samara), localidad del raión de Krasnoarméiskoye del óblast de Samara, en Rusia.
Aleksándrovka (Pójvistnevo, Samara), localidad del raión de Pójvistnevo del óblast de Samara, en Rusia.
Aleksándrovka (Stávropol, Samara), localidad del raión de Stávropol del óblast de Samara, en Rusia.
Aleksándrovka (Arkadak, Sarátov), localidad del raión de Arkadak del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Atkarsk, Sarátov), localidad del raión de Atkarsk del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Baltái, Sarátov), localidad del raión de Baltái del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Kalininsk, Sarátov), localidad del raión de Kalininsk del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Marsk, Sarátov), localidad del raión de Marsk del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Novye Burasi, Sarátov), localidad del raión de Novye Burasy del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Samoilovka, Sarátov), localidad del raión de Samoilovka del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Sarátov), localidad del raión de Sarátov del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Rtíshchevski, Rtíshchevo, Sarátov), localidad del municipio de Rtíshchevski del raión de Rtíshchevo del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Róvnoye, Sarátov), localidad del raión de Róvnoye del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Krásnaya Zvezdá, Rtíshchevo, Sarátov), localidad del municipio de Krásnaya Zvezdá del raión de Rtíshchevo del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Sarátov), localidad del raión de Sarátov del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Sovétskoye, Sarátov), localidad del raión de Sovétskoye del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Volsk, Sarátov), localidad del raión de Volsk del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Yekaterínovka, Sarátov), localidad del raión de Yekaterínovka del óblast de Sarátov, en Rusia.
Aleksándrovka (Jislávichi, Smolensk), localidad del raión de Jislávichi del óblast de Smolensk, en Rusia.
Aleksándrovka (Jolm-Zhirkovski, Smolensk), localidad del raión de Jolm-Zhirkovski del óblast de Smolensk, en Rusia.
Aleksándrovka (Monastyrshina, Smolensk), localidad del raión de MOnastyrshina del óblast de Smolensk, en Rusia.
Aleksándrovka (Smolensk), localidad del raión de Smolensk del óblast de Smolensk, en Rusia.
Aleksándrovka (Sychovka, Smolensk), localidad del raión de Sychovka del óblast de Smolensk, en Rusia.
Aleksándrovka (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.
Aleksándrovka (Karsún, Uliánovsk), localidad del raión de Karsún del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Aleksándrovka (Maina, Uliánovsk), localidad del raión de Maina del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Aleksándrovka (Melekeski, Uliánovsk), localidad del raión Melekeski del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Aleksándrovka (Nóvaya Malikla, Uliánovsk), localidad del raión de Nóvaya Malikla del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Aleksándrovka (Súrskoye, Uliánovsk), localidad del raión de Súrskoye del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Aleksándrovka (Tsilna, Uliánovsk), localidad del raión de Tsilna del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Aleksándrovka (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Aleksándrovka (Bykovo, Volgogrado), localidad del raión de Bykovo del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Aleksándrovka (Iloblia, Volgogrado), localidad del raión de Iloblia del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Aleksándrovka (Kamyshin, Volgogrado), localidad del raión de Kamyshin del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Aleksándrovka (Kikvidze, Volgogrado), localidad del raión de Kikvidze del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Aleksándrovka (Zhírnovsk, Volgogrado), localidad del raión de Zhírnovsk del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Aleksándrovka (Nóvaya Usman, Vorónezh), localidad del raión de Nóvaya Usman del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Aleksándrovka (Pávlovsk, Vorónezh), localidad del raión de Pávlovsk del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Aleksándrovka (Rósosh, Vorónezh), localidad del raión de Rósosh del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Aleksándrovka (Tálovaya, Vorónezh), localidad del raión de Tálovaya del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Aleksándrovka (Ternovka, Vorónezh), localidad del raión de Ternovka del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Aleksándrovka (Vérjniaya Java, Vorónezh), localidad del raión de Vérjniaya Java del óblast de Vorónezh, en Rusia.

Ríos 

Río Aleksándrovka, río del óblast de Kémerovo del Krai y la República de Altái, afluente del río Kóndoma.

Para el equivalente en ucraniano, véase Oleksándrivka (desambiguación) (Олександрівка).